Чумаче́нко — поширене українське прізвище, утворене від сфери діяльності чумацтво.

Носії

В 
 Чумаченко Віктор Кирилович(1956—2017) — кандидат філологічних наук, професор (2005), заслужений працівник культури Кубані, Адигеї і України, член НТШ, голова осередку НТШ на Кубані у 2000-них роках.
 Чумаченко Володимир Миколайович (1950) — український радянський діяч, Депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.

Г 
 Чумаченко Ганна Борисівна (1945) — німецько-аргентинська скрипалька українського походження.

Є 
 Чумаченко Євген Олександрович (1988—2020) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

М 
 Чумаченко Микола Борисович (1944) — український скрипаль.
 Чумаченко Микола Григорович (1925—2011) — український економіст.
 Чумаченко Михайло Михайлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

О 

 Чумаченко Олександр Миколайович (1979—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чумаченко Олена Іванівна — заслужений працівник культури України.

С 
 Чумаченко Світлана Вікторівна (1969) — доктор технічних наук, професор, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.

Ю 
 Чумаченко Юлія Вадимівна (1994) — українська стрибунка у висоту.

Див. також 
 Чумак

Примітки 

Українські прізвища